Il doppio del torneo di tennis Copenaghen Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori David Adams e Andrej Ol'chovskij che hanno battuto in finale Martin Damm e Daniel Vacek 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (campioni)
 Piet Norval /  Libor Pimek (primo turno)

 Ronnie Båthman /  Rikard Bergh (quarti di finale)
 Anders Järryd /  Michael Mortensen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copenaghen Open 1993
ATP Tour 1993